Per Senone si può intendere:
 Senone (in greco Ξένων) – grammatico ellenistico del III secolo a.C.
 Senone (in lingua latina) – diacono longobardo del VII secolo, custode della basilica di San Giovanni Battista (Pavia), caduto nella battaglia di Coronate
 Senone – appartenente alla popolazione dei Galli Sénoni